

Biologia 
 Eccitazione sessuale – insieme delle reazioni psicologiche e fisiologiche che nei mammiferi è propedeutico all'attività sessuale
 Eccitazione – in biologia, depolarizzazione della membrana di una cellula per inversione delle concentrazioni delle cariche elettriche

Fisica 
 Eccitazione – nella meccanica quantistica, transizione di un sistema ad uno stato quantico di maggiore energia
 Eccitazione elettronica – fenomeno atomico che comporta la transizione di un elettrone da uno stato stazionario a un altro
 Eccitazione rotazionale – in fisica quantistica, un brusco cambiamento del momento angolare di una particella
 Eccitazione vibrazionale – in fisica quantistica, un brusco cambiamento dell'energia vibrazionale di una particella
 Eccitazione collisionale – in fisica, processo che genera linee spettrali nello spettro elettromagnetico di un oggetto astronomico di natura non stellare

Psicologia 
 Eccitazione – in psicologia, stato di aumentata reattività psichica; può essere parte dell'euforia o dell'agitazione

Altri progetti